

Населені пункти та їхні частини
 Вежбе — село в гміні Лабуне Замойського повіту Люблінського воєводства
 Вежбе — село в гміні Кутно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Вежбе — село в гміні Харшниця Меховського повіту Малопольського воєводства
 Вежбе — село в гміні Прашка Олеського повіту Опольського воєводства
 Вежбе — село в гміні Ламбіновіце Ниського повіту Опольського воєводства
 Вежбе — село в гміні Кошенцин Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Вежбе — село в гміні Пешхниця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Вежбе — село в гміні Сомпольно Конінського повіту Великопольського воєводства
 Вежбе — частина села Собожице в гміні Домброва-Зельона Ченстоховського повіту Сілезького воєводства

Примітки